Rochester Township (comté de Cedar, Iowa)
Rochester Township (Pennsylvanie)
Rochester Township (Missouri)
Rochester Township (Illinois)